Polleiken steht für:
 Polleiken, Ort im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Polejki im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Polleiken, bis 1938: Polleyken, Ort im Kreis Gerdauen, Ostpreußen, seit 1946: Nilowo im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad, Russland